Reginald von Ravenhorst, eredeti nevén BJ egy fajtatiszta német juhászkutya és színészkutya. Hírnevet a Rex felügyelő című osztrák krimisorozattal szerzett.

1991-ben született.  A Hollywoodi Teresa An Miller kutyaiskolájában tanult azokkal a kutyákkal együtt, akik később követték őt Rexként (pl. Rhett Butler és Henry). 1994-ben őt választották ki Rex szerepére a Rex felügyelő (Kommissar Rex) című sorozatba. Filmbeli gazdája Richard Moser (Tobias Moretti) és Alexander Brandtner (Gedeon Burkhard) volt. 1999-ben vonult vissza. 2003-ban hunyt el, halálát követően más kutyák vették át a helyét Rexként, így Rhett Butler, majd Henry.

Ükapja a magyar származású szintén rendőr kutya Kántor.

Források
http://rexfelugyelo.qwqw.eu/?modul=kviz

https://www.origo.hu/teve/20070219elokerult.html

Híres kutyák